Miejscowości w Portoryko:
 Aibonito – miejscowość w gminie Aibonito
Gminy w Portoryko:
 gmina Aibonito (ang. Aibonito Municipio) w Portoryko